Тумстон (Тумстоун;  [ˈtuːm.ˌstoʊn], буквально — надгробие) может означать:

 Тумстон — город в США.
 Тумстон (территориальный парк) — территориальный парк в Канаде.
 Тумстоун: Легенда Дикого Запада — американский фильм 1993 года.